Булыгино — село в Рыбновском районе Рязанской области России, входит в состав Алешинского сельского поселения.

География 
Село расположено в 8 км на запад от центра поселения села Алешня, в 22 км на юго-запад от райцентра города Рыбное.

История 
Покровская церковь в селе упоминается в окладных книгах 1676 года, где в приходе было 7 дворов боярских, 16 дворов сторожей засечных и 31 двор крестьянский. В 1761 году помещицей Анной Андреевной Друцкой в селе была построена каменная Покровская церковь с приделами Воскресения и иконы Корсунской Божьей Матери.

В XIX — начале XX века село входило в состав Булыгинской волости Зарайского уезда Рязанской губернии. В 1905 году в селе имелось 57 дворов.

С 1929 года село являлось центром Булыгинского сельсовета Рыбновского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Алешинского сельсовета Рязанской области, с 2015 года — в составе  Алешинского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Рыбновского района